Beleg van Maastricht (1204) begin Luiks-Brabantse oorlogen
 Beleg van Maastricht (1267) tijdens de Luiks-Brabantse oorlogen
 Beleg van Maastricht (1303) tijdens de Luiks-Brabantse oorlogen
 Beleg van Maastricht (1334) tijdens de Luiks-Brabantse oorlogen
 Beleg van Maastricht (1407-1408) Luikse volksmilities belegeren de stad
 Beleg van Maastricht (1579) tijdens de Tachtigjarige Oorlog door Alexander Farnese
 Beleg van Maastricht (1632) tijdens de Tachtigjarige Oorlog door Frederik Hendrik
 Beleg van Maastricht (1634) tijdens de Tachtigjarige Oorlog door Francisco de Moncada
 Beleg van Maastricht (1673) tijdens de Hollandse Oorlog door Vauban en Lodewijk XIV
 Beleg van Maastricht (1676) tijdens de Hollandse Oorlog door Willem III van Oranje
 Beleg van Maastricht (1748) tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog
 Beleg van Maastricht (1793) tijdens de Eerste Coalitieoorlog (na de Franse revolutie)
 Beleg van Maastricht (1794) tijdens de Eerste Coalitieoorlog
Maastrichtse belegstaat (1830-1833) tijdens de Belgische Revolutie

Zie ook 
 Plundering van Maastricht (881) door de Vikingen
 Spaanse Furie (Maastricht) (1576) tijdens de Tachtigjarige Oorlog door muitende troepen
 Verraad van Maastricht (1638) tijdens de Tachtigjarige Oorlog door pro-Spaanse burgers
 Slag bij Lafelt of Slag om Maastricht (1747) tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog
 Blokkade van Maastricht (1814) tijdens de Zesde Coalitieoorlog (napoleontische oorlogen)
 Blokkade van Maastricht (1830-1833) tijdens de Belgische Afscheidingsoorlog
 Slag om Maastricht (1940) begin Tweede Wereldoorlog
 Bevrijding van Maastricht (1944) einde Tweede Wereldoorlog